Ива́н Васи́льевич Са́дчиков (1906—1989) — советский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол СССР в Югославии (1945—1946) и в Иране (1946—1953).

Биография 
На дипломатической работе с 1939 года.
 В 1939—1942 годах — сотрудник центрального аппарата НКИД СССР.
 В 1942 году — заместитель заведующего Средневосточным отделом НКИД СССР.
 В 1943—1945 годах — заведующий Средневосточным отделом НКИД СССР.
 С 13 марта 1945 по 26 февраля 1946 года — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Югославии.
 С 26 февраля 1946 по 17 июля 1953 года — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Иране.
 В 1953 году — заместитель заведующего Отделом стран Ближнего и Среднего Востока МИД СССР.
 В 1953—1955 годах — заместитель заведующего IV Европейским отделом МИД СССР.
 В 1956—1959 годах — эксперт-консультант Комиссии по публикации дипломатических документов МИД СССР.
 В 1959—1970 годах — директор Московского отделения Международного бюро труда.

Награды 
 Орден Ленина (5 ноября 1945).
 Орден Трудового Красного Знамени (3 ноября 1944).

Примечания

Ссылки 
 Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 — 1991

Литература 
 «Дипломатический словарь» под ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалева, П. П. Севостьянова, С. Л. Тихвинского в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986. — Т. 3, с. 6.

Послы СССР в Югославии
Послы СССР в Иране